bunar, rezervoar vode
 Bunar (Derventa, BiH), naselje u općini Derventa
 Bunar (Dobretići, BiH), naselje u općini Dobretići